Irish Volunteers () peut se référer à :
 un corps de l'armée anglaise créé en 1778
 une milice créée en 1913